Семья Меган Маркл оказалась в центре внимания СМИ после того, как Меган стала женой принца Гарри, внука британской королевы Елизаветы II (2018). Марклы происходят из Эльзаса, региона на франко-германском пограничье, и с XVII века живут в Северной Америке, а Рэгленды имеют афроамериканское происхождение. Отец Меган, Томас Маркл-старший, работал на телевидении режиссёром по свету, а мать, Дория Рэгленд, была социальным работником и преподавала йогу. У Меган есть единокровные брат и сестра, Томас-младший и Саманта.

Примечания 

Семьи политиков